La novena temporada de RuPaul's Drag Race se trasmitió desde el 24 de marzo de 2017 hasta el 23 de junio de 2017. Los jueces principales fueron RuPaul y Michelle Visage. Catorce drag queens compitieron por el título de "America's Next Drag Superstar". La lista completa de concursantes fue revelada de febrero de 2017 a través de las cuentas oficiales de Facebook e Instagram, de RuPaul y el show. El 23 de junio de 2017 se emitió la Gran Final, por primera vez en el show la ganadora fue elegida después de competir y ganar en dos lip syncs, siendo finalmente coronada Sasha Velour.

Esta temporada tuvo la particularidad de ser la primera vez que no se emite por LogoTV, sino mediante VH1 (ambos canales pertenecientes a Viacom).

Durante el episodio "Reunited", Valentina se llevó el premio "Miss Congeniality" (equivalente al premio "Miss Simpatía"), tras ser elegida por votación popular en la página web de LogoTv. Dado que las demás concursantes se mostraron en desacuerdo con el nombramiento, el título fue renombrado por única vez como Fan-favorite (favorita del público).

En 2018, Aja compitió en la tercera edición de All Stars, donde alcanzó la 7° posición. 

Valentina, Farrah Moan y Trinity Taylor compitieron en la cuarta edición, de la que Trinity resultó ganadora, junto a Monét X Change de la temporada 10. Farrah y Valentina se ubicaron en la 9° y 7° posición, respectivamente. 

En 2020, Shea Couleé ganó la quinta temporada de All Stars.

Trinity y Shea compitieron en la séptima edición de All Stars junto a otras ganadoras de diferentes temporadas. Ambas quedaron en tercer lugar.

Acontecimientos 
 Cynthia Lee Fontaine es la 2.ª concursante que compite en 2 temporadas, como el caso de Shangela Laquifa, Eureka O’Hara y Vanessa Vanjie Mateo 

 Debido al reto del capítulo 2, varios concursantes presentaron problemas de salud, Charlie Hides declaró que una de sus costillas se fracturó durante el reto, mientras que Eureka comenzó a presentar problemas durante el quinto capítulo, provocando que la producción decidiera descalificarla por razones médicas (es la segunda vez que se descalifica a una participante en la historia del show, después de Willam en la temporada 4). Finalmente, concurso en la décima temporada quedando como finalista.

Concursantes 
(Edad y nombres al momento del concurso)

Progreso 

 La concursante es la ganadora de la temporada.
 La concursante es la subganadora de la temporada.
 La concursante fue de las finalistas, pero fue eliminada en la final.

 La concursante ganó el episodio.
 La concursante estuvo entre las mejores del episodio y fue salvada.
 La concursante no estuvo entre las mejores ó peores del episodio y fue salvada.
 La concursante estuvo entre las peores del episodio y fue salvada.
 La concursante hizo lip-sync y ganó.
 La concursante hizo lip-sync y perdió.
 La concursante logró pasar a la final.
 La concursante se retiró de la competición debido a una lesión en una de las pruebas.
 La concursante obtuvo el título de Miss Simpatía.

Lip-syncs 

 La concursante fue eliminada después de su primer lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su segundo lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su tercer lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su cuarto lipsync.
 La concursante fue eliminada en la primera ronda del lipsync for the crown.
 La concursante fue eliminada en la segunda ronda del lipsync for the crown.

Episodios

Invitados 
 Lady Gaga (cantante, cantautora, actriz).
 The B-52's (banda).
 Jeffrey Bowyer-Chapman (modelo y actor).
 Tamar Braxton (cantante y personalidad de televisión).
 Candis Cayne (actriz).
 Fortune Feimster (escritora, comediante y actriz).
 Noah Galvin (actor).
 Jennie Garth (actriz).
 Todrick Hall (actor y cantante).
 Cheyenne Jackson (actor y cantante).
 Kesha (cantante).
 Lisa Kudrow (actriz y comediante).
 Andie MacDowell (actriz).
 Denis O'Hare (actor).
 Naya Rivera (actriz y cantante).
 Lisa Robertson (poeta y escritora).
 Joan Smalls (supermodelo).
 Tori Spelling (actriz y personalidad de televisión).
 Meghan Trainor (cantante).

Referencias 

Temporadas de RuPaul's Drag Race
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2017
LGBT en 2017